Лесная Поляна — посёлок в Старомайнском районе Ульяновской области. Входит в состав Кандалинского сельского поселения.

География 
Расстояние до районного центра: Старая Майна 22 км.

Расстояние до областного центра: Ульяновск 64 км.

История 
Возник посёлок в двадцатых годах 20 столетия. Изначально посёлок назывался Лесозавод, в 1930 году здесь было 30 дворов и 120 жителей. 

К концу лета 1937 года посёлок Лесозавода переоборудован под Исправительную Трудовую Колонию (ИТК).

В 1950-е годы функционировала узкоколейная железная дорога «Лесозавод — станция Бряндино», построенная для доставки древесины, заготавливавшейся заключёнными ИТК-11 (разобрана в 1960-е годы). 

Лагерь просуществовал до 1964 года, после его ликвидации посёлок стал заново перестраиваться, вернув прежнее название — посёлок Лесозавод. 

В 1965 году Указом Президиума ВС РСФСР посёлок лесозавода переименован в Лесная Поляна.  

В посёлке есть начальная школа, медпункт, лесозавод. От бывшего лагеря остались лишь переоборудованные под квартиры барак усиленного режима (БУР) и штрафной изолятор (ШИЗО), да лесозавод.

Население

Примечания 

Населённые пункты Старомайнского района